Бернард В. Ботмер (, урожд. Бернхард Вильгельм фон Ботмер (; 13 октября 1912, Шарлоттенбург — 24 ноября 1993, Нью-Йорк) — немецкий и американский египтолог.

Биография 
Ботмер родился в семье полковника прусской армии Вильгельма фон Ботмера (1869—1922) и баронессы Марии фон унд цу Эглофштейн (1887—1960). Его младший брат — археолог Дитрих фон Ботмер.

Бернард Ботмер изучал египтологию в Берлинском и Боннском университетах. В 1932 году поступил на работу в берлинский Египетский музей. Отвергал национал-социалистические идеи и в 1938 году эмигрировал в США.

С 1956 года работал в Бруклинском музее, в 1963 году получил должность куратора египетского отдела. С 1960 года являлся профессором египтологии в Институте изящных искусств в Нью-Йорке. Специализировался на древнеегипетской скульптуре позднего периода.

Сочинения 
 Egyptian Sculpture of the Late Period: 700 B.C. to A.D. 100. Brooklyn, NY 1960.
 mit Jean L. Keith: Brief Guide to the Department of Ancient Art. Brooklyn, NY 1970
 Egyptian Art. Selected Writings of Bernard V. Bothmer. Oxford 2003
 Egypt 1950 — my first visit. Ed. by Emma Swan Hall. Oxford 2004

Примечания

Литература 
 Artibus Aegypti. Studia in honorem Bernardi V. Bothmer a collegis amicis discipulis. conscripta quae edenda curavit H. de Meulenaere. Bruxelles 1983.
 Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933. Bd. 2, 1. München 1983. s.v.
 Eric Pace: Bernard V. Bothmer, 81, Curator and Professor of the Art of Egypt. In: The New York Times. November 29, 1993, Section D, S. 8.
 T. G. H. James. In: The Times. December 3, 1993.
 In memoriam, Bernard V. Bothmer, 1912—1993. Institute of Fine Arts, New York University, 6 February 1994. New York 1994
 Steffen Wenig: Bernard V. Bothmer 13.10.1912-24.11.1993. In: Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin. Br. 1, 1994, S. 28-29 .
 Jack A. Josephson: Bernard V. Bothmer, 1912—1993. In: American Journal of Archaeology Nr. 98, 1994, S. 345—346.
 Diane Bergman: Bernard V. Bothmer, 1912—1993: an Appreciation. In: Kmt. A Modern Journal of Ancient Egypt. Vol. 5, Iss. 1, 1994 S. 39. .
 Dietrich Wildung: Bothmer Quality: Zum Tod der Ägyptologen Bernard V. Bothmer. In: Antike Welt Vol. 25, Iss. 1, 1994, S. 94.
 R. Dawson, E. P. Uphill (Hrsg.): Who Was Who in Egyptology. 3rd edition, revised by M. L. Bierbrier. London 1995. S. 56-57.
 Dietrich Wildung: Bernard V. Bothmer, 13.10.1912-24.11.1993. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde] Nr. 122, 1995, S. I—III.
 Richard A. Fazzini: Bernard V. Bothmer (1912—1993). In: Journal of the American Research Center in Egypt. Nr. 32, 1995, S. I—III. .
 James F. Romano: Bernard V. Bothmer: Some Personal Reflections. In: Bulletin of the Egyptological Seminar. Nr. 12, 1996, S. 7-14. .
 Genealogisches Handbuch des Adels. (GHdA), Unterreihe: Adelige Häuser des Ur- und Briefadels. Band XXI (= Band 98 der Gesamtreihe) S. 58, Starke, Limburg (Lahn) 1990, .
 Diane Bergman: Bibliography of Bernard V. Bothmer (1912—1993). In: Bulletin of the Egyptological Seminar. Nr. 12, 1996, S. 15-24 .

Ссылки 
 Сайт памяти Бернарда В. Ботмера
 Биография

Выпускники Берлинского университета
Египтологи Германии
Египтологи США
Музейные работники Германии
Музейные работники США
Иммигрировавшие в США из Германии
Преподаватели Нью-Йоркского университета